Владимир Ермилов:
 Ермилов, Владимир Владимирович (1904—1965) — советский литературовед, и критик.
 Ермилов, Владимир Евграфович (1859—1918) — педагог и журналист.